Про́бки в минда́линах (тонзиллолиты) — кусочки кальцифицированного вещества, скапливающегося в углублениях миндалин. Могут быть мягкими, а могут быть довольно плотными из-за наличия в них солей кальция. Чаще всего жёлтого цвета, но могут быть серыми, коричневыми или красными. 

Считается, что у казеозных пробок нет негативного влияния на здоровье, а значит опасности они не представляют. Только в России и на постсоветском пространстве выявление пробок ассоциировано с наличием хронического тонзиллита.

Были зафиксированы пробки в миндалинах массой от 300 миллиграммов до 42 граммов. В основном состоят из кальция, но могут включать и другие вещества, в частности, фосфор, магний, аммиак, карбонаты.

Симптомы 
Обычно пробки выводятся сами, для человека этот процесс протекает незаметно.

С наличием тонзиллолитов связывают ощущение дискомфорта в горле, першение, рефлекторный кашель и очень редко, лишь в 3% случаев — галитоз (неприятный запах изо рта). Среди нормальной микрофлоры крипт отдельно выделяются анаэробы, вырабатывающие летучие соединения серы, именно из-за них пробка приобретает характерный неприятный запах.

Даже при крупных размерах некоторые пробки бывают обнаружены только при рентгеновском снимке или томографии.

Образование 
Небные миндалины представляют собой скопления лимфоидной ткани в глотке, их важной анатомической особенностью являются лакуны. Лакуны — это ветвящиеся углубления в миндалинах, благодаря которым увеличивается площадь соприкосновения лимфоидной ткани с инфекционными агентами и, как следствие, быстрее осуществляется иммунный ответ.

Образование гнойных пробок начинается в лакунах, где лейкоциты и нейтрофилы вступают в борьбу с патогенными, гноеродными микробами. В просветах лакун скапливается слущенный эпителий, лейкоциты, микробы и продукты их разложения, белковые массы и слизь. Так образуется гной. В начале заболевания гной изливается на поверхность миндалин. Но вскоре гной уплотняется и приобретает вид плёнок, которые легко снимаются шпателем.

Казеозные пробки представляют собой отдельные образования желтоватого цвета, которые находятся в устьях лакун. Их состав идентичен с составом гноя. Из-за отложения минералов (в том числе солей кальция), гнойные участки уплотняются.

Лечение 
Часто не требуется, если пробки не вызывают неприятных симптомов. Считается, что у казеозных пробок нет негативного влияния на здоровье, а значит опасности они не представляют. Только в России и на постсоветском пространстве выявление пробок ассоциировано с наличием хронического тонзиллита.

Консервативное лечение 
Промывание лакун небных миндалин рекомендуется врачами при хроническом тонзиллите, в том числе для профилактики обострений заболевания. Может проводиться шприцем со специальной насадкой — канюлей или вакуумным методом. Лечебный эффект промывания небных миндалин при профилактике обострений хронического тонзиллита не доказан. Четких рекомендаций, определяющих количество процедур, тоже нет.

Полоскание горла может улучшить состояние при хроническом тонзиллите, но для удаления пробок не всегда эффективно. При полоскании лекарственный раствор взаимодействует только с внешней тканью миндалин, а пробки миндалин находятся глубоко в лакунах.

При лечении не рекомендуется самостоятельно пытаться удалять пробки из миндалин. Неправильные действия могут привести к тому, что пробки забьются ещё глубже. Из-за этого миндалины травмируются, что может привести к усугублению их состояния. Несмотря на то, что при помощи разных способов можно добиться удаления некоторых пробок, такое лечение не может предотвратить появления новых.

Хирургическое лечение 
Если консервативное лечение не помогает, может применяться хирургическое вмешательство. Кардинальный способ решения проблемы — полное удаление миндалин. Если в прошлом удаление миндалин применялось чрезвычайно широко, то в настоящее время оно считается крайней мерой, допустимой лишь в случае, когда ткани миндалин значительно изменены, в результате чего природная функция миндалин (играющих значительную роль в функционировании механизма иммунитета) полностью или в значительной мере утрачена, и миндалины из-за постоянно накапливающихся и длительное время сохраняющихся там пробок превращаются в хронический источник инфекции. Классический способ хирургического удаления миндалин — иссечение или удаление с помощью проволочной петли, операция обычно проводится под местным обезболиванием или наркозом.

В случаях, когда часть ткани миндалин сохранила естественные функции, может применяться хирургическое воздействие только на поражённые ткани — частичное удаление миндалины или воздействие на поражённые ткани, в результате которого поражённые участки сокращаются в размерах и пробки просто перестают образовываться.

Примечания 

Заболевания горла